

Commandements militaires 
Southern Command peut faire référence un certain nombre de commandements militaires:

Southern Command (IRA)
Southern Command (Israël)
Southern Command (Inde)
Southern Command (Royaume-Uni)
United States Southern Command

Jeu vidéo 
 Southern Command un  développé par Roger Keating et publié par  en 1981